Glisno ist der Name mehrerer Orte in Polen:

 Glisno (Lubniewice), ein Dorf in der Gmina Lubniewice
 Glisno (Sulęcin), ein Dorf in der Gmina Sulęcin

Glisno ist auch der deutsche Name von Gliśno Wielkie, einem Dorf in der Gmina Lipnica.